Název Vysoká Pec má více obcí: 

 Vysoká Pec (okres Chomutov) – obec u Jirkova v okrese Chomutov
 Vysoká Pec (okres Karlovy Vary) – obec u Nejdku v okrese Karlovy Vary

nebo částí obcí:

 Vysoká Pec (Bohutín) – část obce Bohutín, okres Příbram
 Vysoká Pec (Mariánské Lázně) – osada v Mariánských Lázních

Případně může znamenat technologické zřízení pro výrobu oceli – vysokou pec